L'édition 2020 du tournoi de tennis du Chili se déroule du  au  mars à Santiago, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Croate Borna Ćorić, du Serbe Laslo Djere, du Français Corentin Moutet,  des Argentins Guido Pella et Diego Schwartzman et de l'Espagnol Fernando Verdasco. Ils sont respectivement remplacés par Jozef Kovalík, Andrej Martin, Leonardo Mayer, Juan Pablo Varillas, Paolo Lorenzi et Salvatore Caruso.

Lauréats 
En simple, l'invité Thiago Seyboth Wild remporte le premier titre ATP de sa carrière en s'imposant en finale face à Casper Ruud.

En double, Roberto Carballés Baena et Alejandro Davidovich Fokina remportent le tournoi en battant en finale Marcelo Arévalo et Jonny O'Mara. Il s'agit chacun de leur premier titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Chili
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2020
Santiago
Sport au Chili en 2020
Tennis en février 2020
Tennis en mars 2020